Pour l'origine du nom, voir : Jacquemin

Patronyme 

 Émile Jacqmain (1860-1933), homme politique belge
 André Jacqmain (1921-2014), architecte belge

Institutions et odonymes 
 Lycée Émile Jacqmain, lycée à Bruxelles, Belgique 
 Boulevard Émile Jacqmain, axe routier à Bruxelles, Belgique